Suehiro (末広, 末弘) bezeichnet in Japan
als geographischer Name:
 Suehiro-Kanal, Kanal in der Stadt Kawasaki, Präfektur Kanagawa
 Suehiro-chō, Ortsteil von Miyako (Iwate)
 Suehiro (Yūbari), Station an der Yūbari-Bahnlinie

Suehiro ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Suehiro (* 1951), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Asumi Suehiro (* 1987), japanische Ruderin
 Suehiro Izutarō (1888–1951), japanischer Jurist
 Ken’ichirō Suehiro  (* 1980), japanischer Komponist
 Maruo Suehiro (* 1956), japanischer Mangaka
 Suehiro Tetchō (1849–1896), japanischer Politiker

Suehiro ist der Vorname folgender Personen:
 Suehiro Ishikawa (* 1979), japanischer Langstreckenläufer
 Mōri Suehiro, japanischer General im 2. Weltkrieg
 Suehiro Tanemura (1933–2004), japanischer Germanist und Literaturkritiker

Suehiro im weiteren Zusammenhang:
 Suehiro Shōkai, japanisches Unternehmen
 Suehiro-tei, japanisches Yose-Theater